Johannes Pedersen henviser til flere personer:

 Jóannes Patursson (færøsk forfatter og politiker) – (1866-1946)
 Johannes Pedersen (gymnast) (1892-1982) - dansk gymnast.
 Johannes Pedersen (civildommer) – (1898-1975)
 Johannes Pedersen (filolog) – (1883-1977)
 Johannes Pedersen (husmand) – (1901-1978)
 Johannes Pedersen (instruktør) - dansk instruktør og manuskriptforfatter